Das Bournemouth International 1997 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. September 1997 in Bournemouth stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1997 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. Das Preisgeld betrug 375.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Bei der zweiten Ausgabe gewann der Spanier Félix Mantilla, der an Position 2 gesetzt war, gegen seinen Landsmann Carlos Moyá überraschend deutlich in zwei Sätzen und fuhr seinen sechsten Titel der Karriere ein sowie fünten Titel des Jahres ein. Im Doppel gewann der US-Amerikaner Kent Kinnear an der Seite von Aleksandar Kitinov gegen die Paarung aus Alberto Martín und Chris Wilkinson. Sie gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1997
Tennisturnier in Bournemouth